Verfahren nach Dumas steht für folgende Messverfahren:

 Molmassenbestimmung nach Dumas, Bestimmung von Gasdichten und von molaren Massen
 Stickstoffbestimmung nach Dumas, Bestimmungsmethode des Stickstoffgehaltes brennbarer Proben